Давид Каше (; , Кадань, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Спарта» (Прага).

Карьера

Клубная 
Давид Каше начинал свою карьеру в Кадани. Позднее перебрался в клуб чешской Экстралиги «Пираты» из Хомутова. Дебютировал в Экстралиге в сезоне 2015/16.

Летом 2015 года был выбран на драфте НХЛ клубом «Филадельфия Флайерз» в 5 раунде под общим 128 номером. Отыграв еще 3 сезона в Европе  (два в Экстралиге за «Пиратов» и один в Швеции за клуб «Мура»), перед началом сезона 2018/19 Давид Каше перебрался за океан. Долгое время играл в АХЛ за фарм-клуб Филадельфии «Лихай Уэлли Фантомс».

11 декабря 2019 года дебютировал в НХЛ за «Филадельфию». 17 декабря, в своём 4-м матче, Давид Каше забил первый гол в НХЛ: шайба, заброшенная в ворота вратаря «Анахайм Дакс» Джона Гибсона стала победной для «Филадельфии». Давиду Каше так и не удалось закрепиться в НХЛ, после окончания сезона 2020/21 он вернулся в Чехию, подписав контракт с пражской «Спартой».

Сборная Чехии 
Давид Каше постоянно играл за юниорские и молодежные сборные Чехии. Он был участником юниорского чемпионата мира в 2014 и 2015 годах, а также молодежных чемпионатов мира 2015, 2016 и 2017 годов. На чемпионате мира среди юниоров 2014 года завоевал серебряную медаль.

В сезоне 2017/18 дебютировал в составе основной сборной Чехии: провёл 4 матча, забил 2 гола.

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/21

 Экстралига — 112 игр, 44 очка (13+31)
 Шведская лига — 49 игр, 26 очков (10+16)
 Первая чешская лига — 55 игр, 35 очков (17+18)
 АХЛ — 110 игр, 51 очко (18+33)
 НХЛ — 7 игр, 1 гол
 Сборная Чехии — 7 игр, 2 гола
 Всего за карьеру — 340 игр, 159 очков (61+98)

Семья 
Мать Камила. Отец Роберт Каше (23.05.1973 г.р.) — бывший хоккеист, выступавший в низших лигах Чехии и Германии, а ныне тренер, работавший с юниорами Хомутова и основной командой своего родного города «Кадань», выступающей в чешской первой хоккейной лиге.

Старший брат, Ондржей Каше — нападающий клуба «Бостон Брюинз».

Примечания

Ссылки 

 Статистика на eliteprospects.com 
 Профиль на официальном сайте НХЛ 
 Статистика на hockeydb.com 
 Статистика на eurohockey.com 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Родившиеся 28 января
Родившиеся в 1997 году
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Мура»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Лихай Вэлли Фантомс»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Спарта» Прага